Die griechische Gemeinde Agrinio gliedert sich seit der Verwaltungsreform 2010 in zehn Gemeindebezirke (die den Gemeinden bis 2010 entsprechen), diese wiederum gliedern sich in 50 lokale Einheiten (die mit den Gemeinden vor der Gemeindereform 1997 identisch sind). Sie werden durch lokale Räte vertreten, sieben von ihnen haben über 2.000 Einwohner und werden als Stadtbezirk (dimotiki enotita) eingestuft, die übrigen als Ortsgemeinschaft (topiki kinotita). Das Ergebnis der Volkszählung 2011 weist für das Gemeindegebiet neben der Kernstadt Agrinio über 150 bewohnte Siedlungen und Wohnplätze aus.

 Gemeindebezirk Agrinio – Δημοτική Ενότητα Αγρινίου – 59.329
 Stadtbezirk Agios Konstandinos – Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου – 6.534
 Agios Konstandinos – Άγιος Κωνσταντίνος 
 Ortsgemeinschaft Agios Nikolaos – Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Τριχωνίδος 
 Agios Nikolaos – Άγιος Νικόλαος – 136
 Stadtbezirk Agrinio – Δημοτική Κοινότητα Αγρινίου – 48.645
 Agios Ioannis Riganas – Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς – 327
 Agrinio – Αγρίνιο – 46.899
 Akropotamos – Ακροπόταμος – 108
 Bouzi – Μπούζι – 115
 Diamandeika – Διαμανταίικα – 239
 Giannouzi – Γιαννούζι – 447
 Eleftheria – Ελευθερία – 147
 Lefka – Λεύκα – 152
 Liageika – Λιαγκαίικα – 44
 Pyrgi – Πυργί – 53
 Schinos – Σχίνος – 22*** Strongyleika – Στρογγυλαίικα – 26
 Velouchi – Βελούχι – 66
 Ortsgemeinschaft Dokimi – Τοπική Κοινότητα Δοκιμίου
 Dokimi – Δοκίμι – 1.664
 Ortsgemeinschaft Kalyvia – Τοπική Κοινότητα Καλυβίων – 1.376
 Kalyvia – Καλύβια – 965
 Agios Georgios – Άγιος Γεώργιος – 266
 Platanos – Πλάτανος – 145
 Ortsgemeinschaft Kamaroula – Τοπική Κοινότητα Καμαρούλας – 785
 Kamaroula – Καμαρούλα – 595
 Kokkinopylia – Κοκκινοπύλια – 190
 Ortsgemeinschaft Skoutesiada – Τοπική Κοινότητα Σκουτεσιάδας – 189
 Raina – Ραΐνα – 129
 Skoutesiada – Σκουτεσιάδα – 60

 Gemeindebezirk Angelokastro – Δημοτική Ενότητα Αγγελοκάστρου – 2.027
 Ortsgemeinschaft Angelokastro – Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου – 1.325
 Angelokastro – Αγγελόκαστρο – 1.220
 Stathmos Angelokastrou – Σταθμός Αγγελοκάστρου – 105
 Ortsgemeinschaft Klisorrevmata – Τοπική Κοινότητα Κλεισορρευμάτων – 367
 Agios Georgios – Άγιος Γεώργιος – 15 
 Klisorrevmata – Κλεισορρεύματα – 288
 Bresiako – Μπρέσιακο – 64
 Ortsgemeinschaft Lysimachia – Τοπική Κοινότητα Λυσιμαχείας
 Lysimachia – Λυσιμάχεια – 335

 Gemeindebezirk Arakynthos – Δημοτική Ενότητα Αρακύνθου – 4.977
 Ortsgemeinschaft Ano Kerasovo – Τοπική Κοινότητα Άνω Κερασόβου – 310
 Ano Kerasovo – Άνω Κεράσοβο – 307
 Dafni – Δάφνη – unbewohnt
 Klima – Κλήμα – 3
 Ortsgemeinschaft Grammatiko – Τοπική Κοινότητα Γραμματικούς 
 Grammatiko – Γραμματικό – 802
 Ortsgemeinschaft Kato Kerasovo – Τοπική Κοινότητα Κάτω Κερασόβου
 Κάτω Κεράσοβο – 431
 Stadtbezirk Mataranga – Δημοτική Κοινότητα Ματαράγκας – 1.474
 Agia Marina – Αγία Μαρίνα – 97
 Mataranga – Ματαράγκα – 1.344
 Paleoplatanos – Παλαιοπλάτανος – 33
 Ortsgemeinschaft Pappadates – Τοπική Κοινότητα Παππαδατών – 1.098
 Loleika – Λωλέικα – 21
 Pappadates – Παππαδάτες – 1.077
 Ortsgemeinschaft Zevgaraki – Τοπική Κοινότητα Ζευγαρακίου – 862
 Ano Zevgaraki – Άνω Ζευγαράκι – 59
 Kamaretseika – Καμαρετσαίικα – 22
 Zevgaraki – Ζευγαράκι – 781

 Gemeindebezirk Makrynia – Δημοτική Ενότητα Μακρυνείας – 3.681
 Ortsgemeinschaft Agios Andreas – Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου – 591
 Agios Andreas – Άγιος Ανδρέας – 574
 Ano Metapa – Άνω Μετάπα – 17
 Ortsgemeinschaft Akres (Lithovouni) – Τοπική Κοινότητα Ακρών (Λιθοβουνίου) – 103
 Akres (Lithovouni) – Άκρες (Λιθοβούνι) – 55
 Sarandi – Σαράντη – 20
 Varka – Βαρκά – 28
 Ortsgemeinschaft Dafnias – Τοπική Κοινότητα Δαφνιά – 238
 Dafnias – Δαφνιάς – 237
 Paleozevgaro – Παλαιοζεύγαρο – 1
 Ortsgemeinschaft Kato Makrinou – Τοπική Κοινότητα Κάτω Μακρινούς
 Kato Makrinou – Κάτω Μακρινού – 580
 Ortsgemeinschaft Kapsorachi  (Paleochori) – Τοπική Κοινότητα Καψοράχης (Παλαιοχωρίου) – 290
 Kapsorachi – Καψοράχη – 287
 Paleochori – Παλαιοχώρι – 3
 Ortsgemeinschaft Gavalou – Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς – 1.051
 Gavalou – Γαβαλού – 1.018
 Kourteleika – Κουρτελαίικα – 33
 Ortsgemeinschaft Makrinou – Τοπική Κοινότητα Μακρινούς – 307
 Agia Triada – Αγία Τριάδα – 44
 Agii Apostoli – Άγιοι Απόστολοι – 44
 Kypseli – Κυψέλη – 38
 Makrinou – Μακρινού – 131
 Metaxas – Μεταξάς – 50
 Ortsgemeinschaft Mesarista – Τοπική Κοινότητα Μεσαρίστης – 443
 Mesarista – Μεσάριστα – 244
 Kazaneika – Καζαναίικα – 42
 Paradisi – Παραδείσι – 33
 Tsiligianneika – Τσιλιγιανναίικα – 15
 Ortsgemeinschaft Potamoula Mesolongiou – Τοπική Κοινότητα Ποταμούλας Μεσολογγίου
 Potamoula – Ποταμούλα – 22
 Ortsgemeinschaft Trichoni – Τοπική Κοινότητα Τριχωνίου
 Τριχώνι – 165

 Gemeindebezirk Neapoli – Δημοτική Ενότητα Νεάπολης – 5.070
 Ortsgemeinschaft Eleofyto – Τοπική Κοινότητα Ελαιοφύτου – 1.656
 Eleofyto – Ελαιόφυτο – 172
 Triadeika – Τριανταίικα – 1.484
 Ortsgemeinschaft Megali Chora – Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Χώρας
 Megali Chora – Μεγάλη Χώρα – 1.408
 Ortsgemeinschaft Neapoli – Τοπική Κοινότητα Νεάπολης
 Neapoli (RouSseika) – Νεάπολη (Ρουσσαίικα) – 1.442
 Ortsgemeinschaft Spolaita – Τοπική Κοινότητα Σπολάιτης – 564
 Alonia Αλώνια – 16
 Spolaita – Σπολάιτα – 548

 Gemeindebezirk Panetoliko – Δημοτική Ενότητα Παναιτωλικού – 1.386
 Ortsgemeinschaft Skoutera – Τοπική Κοινότητα Σκουτεράς – 512
 Elliniko – Ελληνικό – 62
 Kakavas – Κακαβάς – 66
 Limni – Λίμνη – 58
 Skoutera – Σκουτερά – 201
 Stamatogianneika – Σταματογιανναίικα – 74
 Varkoulia – Βαρκούλια – 21
 Zevgaraki – Ζευγαράκι – 30
 Ortsgemeinschaft Agia Varvara – Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
 Agia Varvara – Αγία Βαρβάρα – 1.386
 Ortsgemeinschaft Agia Paraskevi – Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής – 212
 Agia Paraskevi – Αγία Παρασκευή – 212
 Gerovasilis – Γεροβασίλης – unbewohnt
 Ortsgemeinschaft Kastanoula – Τοπική Κοινότητα Καστανούλας
 Kastanoula – Καστανούλα – 106
 Ortsgemeinschaft Kerasia – Τοπική Κοινότητα Κερασέας – 172
 Kerasia – Κερασιά – 81
 Malevros – Μαλεβρός – 68
 Paleokarya – Παλαιοκαρυά – 23
 Paleokerasia – Παλαιοκερασιά – unbewohnt
 Ortsgemeinschaft Sitomena – Τοπική Κοινότητα Σιτομένων – 238
 Sitomena – Σιτόμενα – 209
 Xirakia – Ξηράκια – 29

 Gemeindebezirk Parakambylia – Δημοτική Ενότητα Παρακαμπυλίων – 1.943
 Ortsgemeinschaft Agios Vlasios – Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου – 195
 Ano Agios Vlasios – Άνω Άγιος Βλάσιος – 55
 Agia Paraskevi – Αγία Παρασκευή – 38
 Borki – Μπόκρη – 12
 Karamaneika – Καραμαναίικα – 48
 Kato Agios Vlasios – Κάτω Άγιος Βλάσιος – 24
 Kato Kambos – Κάτω Κάμπος – unbewohnt
 Lapato – Λάπατο – 7
 Skalitina – Σκαλιτίνα – 23
 Sovolakitika – Σοβολακίτικα – unbewohnt
 Ortsgemeinschaft Agalianos – Τοπική Κοινότητα Αγαλιανού – 55
 Agalioanos – Αγαλιανός – 33
 Charama – Χάραμα – 9
 Lakomata – Λακώματα – 13
 Ortsgemeinschaft – Τοπική Κοινότητα Αμπελίων – 241
 Ambelia – Αμπέλια – 119
 Avlakies – Αυλακιές – 37
 Drosiniatika – Δροσινιάτικα – 13
 Krapsi – Κράψη – 8
 Platanos – Πλάτανος – 16
 Stavros – Σταυρός – 15
 Vainari – Βαϊνάρι – 33
 Ortsgemeinschaft Kyparissos – Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου – 327
 Kallakia – Κελλάκια – 59
 Kyparissos – Κυπάρισσος – 268
 Ortsgemeinschaft Pendakorfo – Τοπική Κοινότητα Πεντακόρφου – 235
 Agia Deftera – Αγία Δευτέρα – 13
 Agia Paraskevi – Αγία Παρασκευή – 5
 Androneika – Ανδρωναίικα – 7
 Pendakorfo – Πεντάκορφο – 210
 Ortsgemeinschaft Potamoula Trichonidos – Τοπική Κοινότητα Ποταμούλας Τριχωνίδος – 309
 Kelanitis – Κελανίτης – 67
 Potamoula – Ποταμούλα – 206
 Tsouneika – Τσουναίικα – 36
 Ortsgemeinschaft Sargiada – Τοπική Κοινότητα Σαργιάδας – 300
 Agia Varvara – Αγία Βαρβάρα – 48
 Frangoskala – Φραγκόσκαλα – 43
 Kokkinolongos – Κοκκινόλογγος – 35
 Lendini – Λεντίνη – 7
 Mavromyti – Μαυρομύτη – 5
 Potisitko – Ποτιστικό – unbewohnt
 Sargiada – Σαργιάδα – 162
 Ortsgemeinschaft – Τοπική Κοινότητα Σιδήρων – 31
 Charavgi – Χαραυγή – 31
 Agios Vasilios – Άγιος Βασίλειος – unbewohnt
 Arkideika – Ακριδαίικα – unbewohnt
 Ortsgemeinschaft Chouni – Τοπική Κοινότητα Χούνης – 189
 Basdouneika – Μπασδουναίικα – 19
 Chouni – Χούνη – 78
 Kambos – Κάμπος – 17
 Lakkes – Λάκκες – unbewohnt
 Loutra – Λουτρά – 30
 Paleochoria – Παλαιοχώρια – 18
 Paleochouni – Παλαιοχούνη – unbewohnt
 Rio – Ρίο – 6
 Skiadeika – Σκιαδαίικα – 21
 Ortsgemeinschaft Psilovrachos – Τοπική Κοινότητα Ψηλοβράχου – 61
 Agia Triada Gounari – Αγία Τριάδα Γούναρη – 24
 Psilovrachos – Ψηλόβραχος – 37

 Gemeindebezirk Paravola – Δημοτική Ενότητα Παραβόλας – 3.773
 Stadtbezirk Paravola – Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας – 1.631
 Agia Varvara – Αγία Βαρβάρα – 46
 Kato Tragana – Κάτω Τραγάνα – 248
 Paravola – Παραβόλα – 1.118
 Platanias – Πλατανιάς – 157
 Tragana – Τραγάνα – 62
 Ortsgemeinschaft Afrato – Τοπική Κοινότητα Αφράτου
 Afrato – Αφράτο – 26
 Ortsgemeinschaft Kallithea – Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας – 381
 Kallithea – Καλλιθέα – 355
 Loutra – Λούστρα – 26
 Ortsgemeinschaft Kyra Vgena – Τοπική Κοινότητα Κυρά Βγένας
 Kyra Vgena – Κυρά Βγένα – 119
 Ortsgemeinschaft Lambiri – Τοπική Κοινότητα Λαμπιρίου – 124
 Kato Lambiri – Κάτω Λαμπίρι – 21
 Lambiri – Λαμπίρι – 103
 Ortsgemeinschaft Neromanna – Τοπική Κοινότητα Νερομάννας – 479
 Dorgi – Δογρή – 136
 Kyro Nero – Κρύο Νερό – 99
 Neromanna – Νερομάννα – 118
 Varia – Βαρειά – 126
 Ortsgemeinschaft Paleokarya – Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς – 224
 Agio Georgios – Άγιος Γεώργιος – 92
 Paleokarya – Παλαιοκαρυά – 132
 Ortsgemeinschaft Pandanassa – Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης
 Pandanassa – Παντάνασσα – 531
 Ortsgemeinschaft Peristeri – Τοπική Κοινότητα Περιστερίου – 156
 Agios Ioannis – Άγιος Ιωάννης – 27
 Peristeri – Περιστέρι – 129
 Ortsgemeinschaft Spartias – Τοπική Κοινότητα Σπαρτιά – 	102
 Makra Longa – Μακρά Λογκά – 26
 Spartias – Σπαρτιάς – 37
 Stekoula – Στεκούλα – 21
 Strigania – Στριγανιά – 18

 Gemeindebezirk Stratos – Δημοτική Ενότητα Στράτου – 6.438
 Ortsgemeinschaft Gouriotissa – Τοπική Κοινότητα Γουριωτίσσης 
 Gouriotissa – Γουριώτισσα – 395
 Ortsgemeinschaft Kastraki – Τοπική Κοινότητα Καστρακίου
 Kastraki – Καστράκι – 419
 Ortsgemeinschaft Kypseli (Sfina) – Τοπική Κοινότητα Κυψέλης (Σφήνας)
 Κυψέλη (Σφήνα) – 374
 Ortsgemeinschaft Lepenou – Τοπική Κοινότητα Λεπενούς – 2.131
 Langadi – Λαγκάδι – 41
 Lepenou – Λεπενού – 2.090
 Ortsgemeinschaft Matsouki – Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου
 Matsouki – Ματσούκι – 224
 Ortsgemeinschaft Ochthia – Τοπική Κοινότητα Οχθίων
 Όχθια – 506
 Ortsgemeinschaft Rigani – Τοπική Κοινότητα Ρίγανης
 Ρίγανη – 401
 Ortsgemeinschaft Stratos – Τοπική Κοινότητα Στράτου 
 Stratos – Στράτος – 979

 Gemeindebezirk Thestiis – Δημοτική Ενότητα Θεστιέων – 6.566
 Stadtbezirk Kenourgio – Δημοτική Κοινότητα Καινουργίου – 2.857
 Ano Vlochos – Άνω Βλοχός – 67
 Kakavas – Κακαβάς – unbewohnt
 Kenourgio – Καινούργιο – 2.790
 Ortsgemeinschaft Nea Avorani – Τοπική Κοινότητα Νέας Αβόρανης
 Nea Avorani – Νέα Αβόρανη – 751
 Stadtbezirk Panetolio – Δημοτική Κοινότητα Παναιτωλίου
 Panetolio – Παναιτώλιο – 2.935
 Ortsgemeinschaft Prosilia – Τοπική Κοινότητα Προσηλίων – 23
 Laspes – Λάσπες – 12
 Prosilia – Προσήλια – 11

Weblinks 
  (Excel-Dokument, 2,6 MB)
 Griechisches Gesetzblatt Nr. 1292 vom 11. August 2010 (PDF, 555 KB)

Liste (Verwaltungseinheiten)
Agrinio
Agrinio